|-
| 113701 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113702 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113703 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113704 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113705 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113706 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113707 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113708 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113709 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113710 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113711 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113712 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113713 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113714 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113715 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113716 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113717 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113718 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113719 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113720 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113721 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113722 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113723 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113724 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113725 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113726 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113727 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113728 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113729 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113730 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113731 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113732 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113733 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113734 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113735 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113736 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113737 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113738 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113739 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113740 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113741 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113742 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113743 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113744 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113745 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113746 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113747 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113748 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113749 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113750 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113751 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113752 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113753 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113754 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113755 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113756 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113757 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113758 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113759 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113760 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113761 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113762 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113763 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113764 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113765 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113766 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113767 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113768 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113769 - || || 11 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113770 - || || 13 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113771 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113772 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113773 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113774 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113775 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113776 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113777 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113778 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113779 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113780 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113781 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113782 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113783 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113784 - || || 5 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113785 - || || 5 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113786 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113787 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113788 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113789 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113790 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113791 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113792 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113793 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113794 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113795 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113796 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113797 - || || 6 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113798 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113799 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113800 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
3